

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Knowlton – township della Contea di Warren, New Jersey
 Knowlton – città della Contea di Marathon, Wisconsin

Persone 
 Nancy Knowlton – biologa statunitense